Labarthe kan syfta på:
 Labarthe, Gers
 Labarthe, Tarn-et-Garonne